Antonio Lozano puede referirse a:

 Antonio Félix Lozano González (1853-1908), maestro de capilla en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza desde 1883 hasta su muerte en 1908;
 Antonio Lozano Gracia (n. 1953), abogado y político mexicano;
 Antonio Lozano (n. 1974), tenor español;
 Antonio Lozano González (1956-2019), escritor español;
 Antonio Lozano Sagrera (n. 1974), escritor español;
 Antonio Lozano Espinosa, político español, alcalde de Orihuela (19??-1983).